Вячесла́в Станисла́вович Ма́ркин (род. 8 марта 1982 года, Нижняя Тура, Свердловская область) — российский и казахстанский игрок в хоккей с мячом, полузащитник.

Карьера

Клубная 
Воспитанник школы краснотурьинского «Маяка». Игроком «Маяка» (1990—1993), а также «Уральского трубника», был его отец — С. В. Маркин.

За время игровой карьеры выступал в командах: 
«Маяк» (Краснотурьинск) — 2000—2002 
«Сибскана-Энергия» (Иркутск) — 2002—2004 
«СКА-Свердловск» (Екатеринбург) — 2004—2007 
«Уральский трубник» (Первоуральск) — 2007—2009, 2016—2018 
«Енисей» (Красноярск) — 2009—2011 
«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 2011—2014 
«Водник» (Архангельск) — 2014/15 (до января) 
«Зоркий» (Красногорск) — 2018/19 

В чемпионатах России провёл 401 игру, забил 122 мяча и сделал 115 результативных передач. В Кубке России провёл 114 игр, забил 37 мячей и сделал 33 результативные передачи.

Сборная Казахстана 
Игрок сборной Казахстана (2012, 2015), в составе которой стал бронзовым призёром чемпионатов мира (2012, 2015).

Достижения 
«Маяк»
 Чемпион России среди старших юношей: 1999

«СКА-Свердловск»
 Серебряный призёр чемпионата России по мини-хоккею: 2005

«Енисей»
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2009/10
 Финалист Кубка России: 2009

«Уральский трубник»
 Победитель международного турнира Кубок ЭксТе: 2017

«Зоркий»
 Финалист международного турнира Кубок ЭксТе: 2018

Сборная Казахстана
 Бронзовый призёр чемпионата мира (2): 2012, 2015

Статистика выступлений

Клубная 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона 1999/2000.

В чемпионатах России забивал мячи в ворота 21 команды

  1-2.Сибсельмаш         = 12 мячей 11-14.Лесохимик      =  5
  1-2.Водник             = 12       11-14.Локомотив Ор   =  5
  3.Кузбасс              = 11       11-14.Строитель С    =  5
  4.Динамо М             = 10       15-16.Динамо-Казань  =  4
  5.Родина               =  8       15-16.Старт          =  4
  6-8.Енисей             =  7       17.СКА-Нефтяник      =  3
  6-8.Мурман             =  7       18.Металлург Бр      =  2
  6-8.Зоркий             =  7       19-21.СКА-Забайкалец =  1
  9-10.Волга             =  6       19-21.БСК            =  1
  9-10.Уральский трубник =  6       19-21.Байкал-Энергия =  1
 11-14.Саяны             =  5       

В чемпионатах России количество мячей в играх

по 1 мячу забивал в 84 играх   
по 2 мяча забивал в 17 играх   
по 4 мяча забивал в 1 игре  
Свои 122 мяча забросил в 102 играх, в 299 играх мячей не забивал.

Литература

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Игроки команды «Водник» в сезоне 2014/15 на сайте КХМ «Водник»
 Профиль на сайте КХМ «Байкал-Энергия»
 Профиль на сайте КХМ «СКА-Нефтяник»
 Профиль на сайте КХМ «Уральский трубник»
 Профиль на сайте bandysidan.nu

Хоккеисты с мячом России
Хоккеисты с мячом Казахстана
Игроки сборной Казахстана по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Маяк»
Игроки КХМ «Байкал-Энергия»
Игроки КХМ «СКА-Свердловск»
Игроки КХМ «Уральский трубник»
Игроки КХМ «Енисей»
Игроки КХМ «СКА-Нефтяник»
Игроки КХМ «Водник»
Игроки КХМ «Зоркий»